Spier (anatomie), een weefselstructuur waarmee mens en dier kunnen bewegen
Spier (botanie), oud woord voor 'riet' waarvan mogelijk de riviernaam Spaarne is afgeleid
Spier (Drenthe), een buurtschap in de gemeente Midden-Drenthe

Personen met de achternaam Spier
Edo Spier, een Nederlands architect en politicus
Jo Spier, een Nederlandse illustrator
Peter Spier, een kinderboekenschrijver, de zoon van Jo Spier  
Rachel Spier, een Nederlandse zangeres  
Rosa Spier, een Nederlandse harpiste
Tivadar Emile Spier, een Nederlandse verzetsstrijder, infanterieofficier en ridder van de Militaire Willems-Orde.
Jan Spier een personage in de Nero stripboeken